Toyota Aurion — среднеразмерный автомобиль компании Toyota. Был впервые представлен на Мотор-шоу Мельбурна в 2006 году. Автомобиль построен на основе Toyota Camry. Изменения в основном ограничиваются пересмотренной передней и задней частями автомобиля, наряду с изменениями в интерьере. Aurion также продается в большинстве стран Восточной и Юго-Восточной Азии под названием Toyota Camry. В Австралии и на Ближнем Востоке Aurion продается параллельно с оригинальной версией Camry. На этих двух рынках Toyota Aurion заменила собой Toyota Avalon.

Первое поколение 
Первое поколение Aurion находилось в продаже с 2006 по 2012 годы. На некоторых рынках этот автомобиль называется Camry Prestige. Aurion отличается от Camry более современным спортивным дизайном, салон также выполнен в спортивном ключе. Все комплектации Toyota Aurion первого поколения оснащены системой электронной стабилизации, боковыми шторками безопасности и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Второе поколение 
В апреле 2012 года в Австралии и Новой Зеландии поступил в продажу Aurion XV50 второго поколения. Эта модель снова построена на основе Camry и представляет собой аналог Camry для украинского и российского рынков. Все новые модели Camry стали доступны для некоторых азиатских и европейских рынках с 2011 года.

Комплектации 
Автомобиль производится в пяти комплектациях:
 AT-X
 Sportivo SX6
 Prodigy
 Sportivo ZR6
 Presara

Продажи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Toyota в России

Aurion